Almendros, municipalité espagnole de la province de Cuenca.

 Néstor Almendros, directeur de la photographie ;
 Vincent Almendros (1978-), romancier français.

Patronyme hispanique